Константин Бранкович (; 1814—1865) — сербский публицист, педагог и философ.

Биография

Константин Бранкович родился 25 мая 1814 года в городе Нови-Сад на севере Сербии.

Он воспитывался в Праге и Сегедине, потом изучал богословие в Карловце и философию в Пеште.

По окончании обучения Бранкович был назначен сперва учителем гимназии, а в 1854 году профессором философии Белградского лицея (). В этом учебном заведении он четыре раза занимал должность ректора (1841/42 1846/47, 1851-1853, и 1859-1863).

Константин Бранкович стал одним из инициаторов создания Общества сербской словесности (), в котором неоднократно избирался секретарём и вице-президентом.

В философии он придерживался немецкого идеализма (критический идеализм Канта).

Константин Бранкович умер 22 ноября 1865 года в городе Белграде.

Избранная библиография

 «Основно-мудpocловjе» (1848);
 «Мислословље или логика за младеж» (Белград; 1849);
 «Природословjе, или физика» (Белград; 1842, 1850);
 «Писмени састави за основне српске школе» (I и II, Белград 1850 и 1860 годы соответственно);
 «Основно мудрословље за слушатеље Велике школе» (Белград, 1851);
 «Мислословље или логика за првогодишње слушатеље мудрословља у Лицеуму Књажества Србского» (Белград 1851);
 «Узкршньа jaja»;
 «Психологjа»;
 «Педагогика».

Примечания

Литература

 Бранковић Коста. Гласник Србског ученог друштва, 1866, XI.
 Жана Янева. Учебникът по логика на Константин Бранкович (първа част). - Философски алтернативи, 2009, № 4; (II),
 Философски алтернативи, 2009, № 6.

Философы по алфавиту
Философы Сербии
Философы XIX века
Ректоры вузов Сербии